Vilém IV. Oranžský (nizozemsky Willem Karel Hendrik Friso), 1. září 1711, Leeuwarden – 22. října 1751, den Haag) byl prvním dědičným místodržícím Republiky Spojených provincií nizozemských.

Biografie 

Narodil se v Leeuwarden v Nizozemí jako syn Jana Viléma Frisa, oranžsko-nasavského knížete (hlavy fríské linie oranžsko-nasavské dynastie) a jeho manželky Marie Luisy Hesensko-Kasselské. Narodil se jako pohrobek šest týdnů po smrti svého otce, po němž zdědil úřad místodržitele Fríska a místodržitele Groningenu (oba pod regentstvím své matky do roku 1731) a roce 1722 byl zvolen rovněž místodržitelem provincie Geldern.

V roce 1733 se Vilém stal rytířem Podvazkového řádu. V roce 1739 zdědil území náležející formálně linii Nassau-Dillenburg, v roce 1743 zdědil i území linie Nassau-Siegen.

V dubnu roku 1747 vpadla do Flander francouzská armáda. S cílem potlačit vnitřní konflikty mezi různými frakcemi byl Vilém jmenován dědičným generálním místodržitelem všech sedmi Sjednocených provincií (jak v mužské, tak v ženské linii). Vilém spolu s rodinou přesídlil z Leeuwarden do Haagu. Přestože měl do té doby jen málo zkušeností se záležitostmi správy a vlády, získal záhy u Holanďanů značnou popularitu. Zrušil dodatkové daně, které dávaly příležitost k nelegálnímu obohacování. Stal se generálním ředitelem Vereenigde Oostindische Compagnie (Nizozemská Východoindická společnost) a podporoval nejbohatší vrstvu, což ještě více prohloubilo rozdíly mezi bohatými a chudými.

Vilém zastával úřad generálního místodržícího celého Nizozemí až do své smrti v roce 1751 v Haagu.

Manželství a potomci 
25. března roku 1734 se oženil s Annou Hannoverskou, Princess Royal, nejstarší dcerou Jiřího II., krále Anglie a jeho manželky Karoliny z Ansbachu. Z manželství vzešlo pět potomků, čtyři děvčata a nejmladší chlapec, z nich pouze třetí dcera a syn se dožili dospělosti:

 mrtvě narozená dcera (*/† 1736)
 mrtvě narozená dcera (*/† 1739)
 Karolína Oranžsko-Nasavská (1743–1787), ⚭ 1760 Karel Kristián Nasavsko-Weilburský (1735–1788), první kníže Nasavsko-Weilburský
 Anna Oranžsko-Nasavská (*/† 1746)
 Vilém V. Oranžský (1748–1806), princ oranžský, poslední nizozemský místodržitel, ⚭ 1767 Vilemína Pruská (1751–1820)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Princové Nassau-Dietz a princové Oranžští
 Královský dům Velké Británie a královský dům Irska

Nizozemští místodržitelé
Oranžsko-nasavská dynastie
Rytíři Podvazkového řádu
Narození v roce 1711
Úmrtí v roce 1751
Muži
Protestantští panovníci
Pohrobci
Pohřbení v Královské hrobce v Nieuwe Kerk v Delftu
Úmrtí v Haagu
Narození 1. září
Narození v Leeuwardenu
Úmrtí 22. října